Бокерия — фамилия. Известные носители:
 Бокерия, Гига (род. 1972) — грузинский политик.
 Бокерия, Лео Антонович (род. 1939) — советский и российский врач-кардиохирург, профессор, академик РАН.
 Бокерия, Ольга Леонидовна (род. 1973) — российский кардиолог и педагог, член-корреспондент РАН, дочь Л. А. Бокерии.

Другое 
 Бокерия — городской рынок в Барселоне.